Айос-Димитриос — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Трифилия на Пелопоннесе.
 Айос-Димитриос (Аттика) — город, пригород Афин.
 Айос-Димитриос (Ахилион) — село в общине Алмирос в Фессалии.
 Айос-Димитриос (Кардица) — село в общине Паламас в Фессалии.
 
 Айос-Димитриос (Керкира) — село на Керкире.
 Айос-Димитриос (Кефалиния) — село на Кефалинии.
 Айос-Димитриос (Китнос) — село на Китносе.
 Айос-Димитриос (Козани) — село в Македонии.
  — село в общине Кропия в Аттике.
  — село в общине Монемвасия на Пелопоннесе.
 Айос-Димитриос (Лефктрон) — село в общине Дитики-Мани на Пелопоннесе.
 Айос-Димитриос (Неохорион) — село в сообществе Неохорион в Фессалии.
  — село в общине Ригас-Фереос в Фессалии.
 Айос-Димитриос (Пефкос) — село в общине Вьянос на Крите.
 
  — село в общине Ретимни на Крите.
  — село на Сиросе.
 Айос-Димитриос (Эвритания) — село в общине Аграфа в Центральной Греции.
  — село в общине Нафпактия в Центральной Греции.
  — сообщество в общине Эпидаврос на Пелопоннесе.
Крит
  — село на Крите.
Другое
  — станция Афинского метрополитена.
 ТЭС Айос-Димитриос — тепловая электростанция.

См. также 
 Димитрий Солунский